Мари́я Магдале́на Оливе́р Габарро́ (; 31 октября 1903, Барселона, Испания(?) — 1 мая 2019, там же) — испанская неверифицированная долгожительница. Согласно личным документам, она являлась старейшим жителем Испании после смерти 116-летней Аны Велы Рубио.

Долголетие 
 15 декабря 2017 года стала главным кандидатом на звание старейшего ныне живущего жителя Испании, после смерти 116-летней Аны Велы Рубио.
 31 октября 2018 года отметила 115-летие.
 Скончалась 1 мая 2019 года.

См. также 
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Список старейших женщин
 Ана Вела Рубио
 Франсиско Нуньес Оливейра

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Неверифицированные стопятнадцатилетние долгожительницы
Долгожительницы Испании